Lipnica Donja je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Uprava 
Lipnica Donja spada u mjesnu zajednicu u općini Tuzli. Spada u ruralno područje općine Tuzle.

Stanovništvo

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli